Bogdan Wenta był trenerem klubu piłki ręcznej Vive Kielce w latach 2008–2014. W tym okresie klub zdobył cztery tytuły mistrza kraju (2009, 2010, 2012 i 2013) oraz pięciokrotnie Puchar Polski (2009–2013), zajął także trzecie miejsce w Lidze Mistrzów.

Tabela spotkań

Przypisy 

Vive Kielce